Винант () — английская фамилия. Известные представители:
 Винант, Адам — профессиональный американский боксёр
 Винант, Брюс — американский актёр, сын Х. М. Винанта и Этель Винант, брат Скотта Винанта
 Уайнант, Джон Гилберт — американский политик-республиканец
 Винант, Говард — американский социолог, теоретик расиализма
 Винант, Скотт — американский режиссёр и продюсер, сын Х. М. Винанта и Этель Винант, брат Брюса Винанта
 Винант, Уильям — американский перкуссионист
 Х.М. Винант — американский актёр, отец Скотта и Брюса Винантов, муж Этель Винант
 Винант, Этель — американский продюсер, мать Скотта и Брюса Винантов, жена Х. М. Винанта